Childhood’s End – album zespołu Ulver
 Childhood’s End – piosenka Pink Floyd
 Childhood’s End – piosenka Iron Maiden
 Koniec dzieciństwa (ang. Childhood’s End) – powieść fantastyczno-naukowa Arthura C. Clarke’a 
 Koniec dzieciństwa (ang. Childhood’s End) – serial, adaptacja powieści